Кастера́ (, )

Топонимы 
 Кастера — коммуна во Франции

Фамилия 
 Кастера, Жан-Анри (1749—1838) — французский дипломат, историк и писатель.
 Кастера, Жорж (1936—2020) — гаитянский поэт.
 Кастера, Рене де (1873—1955) — французский композитор.
 Удеа-Кастера, Амели (род. 1978) — французский политик.